Quintanesi – abitanti di Castelli Calepio
Quintanesi – abitanti di Quintano